Australia:
 Pyrmont – przedmieście Sydney

Niemcy:
 Bad Pyrmont – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hameln-Pyrmont

Inne:
 Hameln-Pyrmont
 Hrabstwo Pyrmont
 zamek Pyrmont